I Corps (British Army) – corpo d'armata del British Army
 I Corps (United States Army) – corpo d'armata dell'United States Army
 I Corps (Australian Army) – corpo d'armata dell'Australian Army
 I Canadian Corps – corpo d'armata del Canadian Army